A Rodovia PR-565 é uma estrada pertencente ao governo do Paraná que liga a cidade de Laranjeiras do Sul ao Rio Iguaçu em Chopinzinho, passando pela cidade de Porto Barreiro.

Trechos da Rodovia 

A rodovia possui uma extensão total de aproximadamente 60,6 km (dos quais 25,1 km são apenas planejados), podendo ser dividida em 5 trechos, conforme listados a seguir:

Extensão construída: 35,5 km (58,58%)

Extensão pavimentada: 16,1 km (26,57%)

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná